L'Open dels Estats Units de 2009 (o US Open 2009) fou la 128a edició del US Open. Es va celebrar al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York, Estats Units, des del 31 d'agost al 13 de setembre de 2009.

Notícies 
 El 9 de setembre de 2009, Roger Federer es va classificar per la seva 22a semifinal consecutiva després de superar a Robin Soderling a quarts de final. Un rècord difícil de superar tenint en compte que en tota la història, cap altre tennista ha encadenat deu semifinals.

 La jornada del 10 de setembre de 2009 no es va poder finalitzar a causa de la pluja i durant tot el dia 11 no es va poder disputar cap partit pel mateix motiu. Només el partit de quarts de final entre Rafael Nadal i Fernando González va quedar suspès, però, com que no es va acabar l'endemà, les semifinals i la final en categoria masculina individual es van desplaçar en el calendari i es van disputar el diumenge 13 i el dilluns 14.

 La tennista Kim Clijsters, just després de disputar el seu tercer torneig des de la seva tornada, es va convertir en la primera jugadora que va guanyar un títol de Grand Slam sent invitada i sent mare des de Evonne Goolagong el 1977.

 Després de la victòria en la final individual masculina, Juan Martín del Potro va aconseguir el seu primer títol de Grand Slam, alhora que impedia a Roger Federer, aconseguir el seu sisè títol consecutiu del US Open.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Roger Federer(Final)
  Andy Murray (4a ronda)
  Rafael Nadal (Semifinal)
  Novak Đoković (Semifinal)
  Andy Roddick (3a ronda)
  Juan Martín del Potro (Campió)
  Jo-Wilfried Tsonga (4a ronda)
  Nikolai Davidenko (4a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Fernando Verdasco (Quarts de final)
  Fernando González (Quarts de final)
  Robin Söderling (Quarts de final)
  Gael Monfils (4a ronda)
  Tommy Robredo (4a ronda)
  Radek Stepanek (4a ronda)
  Marin Cilic (Quarts de final)
  Tomas Berdych (3a ronda)
  David Ferrer (2a ronda)
  Stanislas Wawrinka (1a ronda)
  Tommy Haas (3a ronda)
  James Blake (3a ronda)
  Sam Querrey (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (3a ronda)
  Juan Carlos Ferrero (4a ronda)
  Mardy Fish (renúncia per lesió)
  Paul-Henri Mathieu (1a ronda)
  Ivo Karlovic (1a ronda)
  Victor Hanescu (1a ronda)
  Ígor Andréiev (1a ronda)
  Viktor Troicki (2a ronda)
  Lleyton Hewitt (3a ronda)
  Nicolás Almagro (3a ronda)

Individual femení 
<li> Dinara Safina (3a ronda)
<li> Serena Williams (Semifinal)
<li> Venus Williams (4a ronda)
<li> Ielena Deméntieva (2a ronda)
<li> Jelena Jankovic (2a ronda)
<li> Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
<li> Vera Zvonariova (4a ronda)
<li> Viktória Azàrenka (3a ronda)
<li> Caroline Wozniacki (Final)
<li> Flavia Pennetta (Quarts de final)
<li> Ana Ivanovic (1a ronda)
<li> Agnieszka Radwanska (2a ronda)
<li> Nàdia Petrova (4a ronda)
<li> Marion Bartoli (2a ronda)
<li> Samantha Stosur (2a ronda)
<li> Virginie Razzano (1a ronda)
<li> Amélie Mauresmo (2a ronda)
<li> Li Na (Quarts de final)
<li> Patty Schnyder (2a ronda)
<li> Anabel Medina (2a ronda)
<li> Jie Zheng (3a ronda)
<li> Daniela Hantuchova (4a ronda)
<li> Sabine Lisicki (2a ronda)
<li> Sorana Cirstea (3a ronda)
<li> Kaia Kanepi (1a ronda)
<li> Francesca Schiavone (4a ronda)
<li> Alissa Kleibànova (1a ronda)
<li> Sybille Bammer (1a ronda)
<li> Maria Xaràpova (3a ronda)
<li> Alona Bondarenko (2a ronda)
<li> Ielena Vesninà (3a ronda)
<li> Agnes Szavay (1a ronda)

Dobles masculí 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Semifinal)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjic (Quarts de final)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (Final)
  Lukas Dlouhy /  Leander Paes (Campions)
  Maks Mirni /  Andy Ram (Semifinal)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (Quarts de final)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (2a ronda)
  Lukasz Kubot /  Oliver Marach (1a ronda)
  Frantisek Cermak /  Michal Mertinak (2a ronda)
  Martin Damm /  Robert Lindstedt (3a ronda)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (1a ronda)
  Travis Parrott /  Filip Poloniaasek (1a ronda)
  Ashley Fisher /  Jordan Kerr (1a ronda)
  Stephen Huss /  Ross Hutchins (1a ronda)
  Marcelo Melo /  Andre Sa (2a ronda)

Dobles femení 
<li> Cara Black /  Liezel Huber(Final)
<li> Anabel Medina /  Virginia Ruano (3a ronda)
<li> Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (Semifinal)
<li> Serena Williams /  Venus Williams (Campiones)
<li> Daniela Hantuchova /  Ai Sugiyama (3a ronda)
<li> Núria Llagostera /  María José Martínez Sánchez (Quarts de final)
<li> Su-Wei Hsieh /  Shuai Peng (2a ronda)
<li> Bethanie Mattek-Sands /  Nàdia Petrova (Quarts de final)
<li> Anna-Lena Groenefeld /  Patty Schnyder (3a ronda)
<li> Maria Kirilenko /  Ielena Vesninà (Quarts de final)
<li> Zi Yan /  Jie Zheng (Quarts de final)
<li> Vania King /  Monica Niculescu (3a ronda)
<li> Alissa Kleibànova /  Iekaterina Makàrova (Semifinal)
<li> Sania Mirza /  Francesca Schiavone (2a ronda)
<li> Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (1a ronda)
<li> Viktória Azàrenka /  Vera Zvonariova (2a ronda)

Dobles mixt 

  Liezel Huber /  Mahesh Bhupathi (Semifinal)
  Cara Black /  Leander Paes (Final)
  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (Quarts de final)
  Anna-Lena Groenefeld /  Mark Knowles (2a ronda)

<li> Su-Wei Hsieh /  Kevin Ullyett (Semifinal)
<li> Nàdia Petrova /  Maks Mirni (1a ronda)
<li> Rennae Stubbs /  Robert Lindstedt (Quarts de final)
<li> Bethanie Mattek-Sands /  Nenad Zimonjic (Quarts de final)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial del US Open

2009
Competicions tennístiques del 2009